Egestula är ett släkte av snäckor. Egestula ingår i familjen Helicodiscidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Egestula